Osoby:
 Melissa Bulow – australijska krykiecistka
 William J. Bulow – amerykański polityk

Zobacz też:
 Bulo
 Bülow